Myre est un nom propre qui peut faire référence à :

Toponyme 

 Myre, ancien nom de Dverberg, localité de la municipalité d'Andøy dans le Nordland ;
 Myre, localité de la municipalité d'Øksnesedans le Nordland.

 Myre, lieu-dit dans le Jämtland.
 Myre

 Myre, nom français de Mira, ville antique de Lycie, au Sud-Ouest de l'Anatolie, sur le fleuve Myros

Anthroponyme

Saint chrétien 
 Nicolas de Myre (ca. 270-343), évêque de Myre et saint chrétien (Saint Nicolas), neveu de Jean de Myre.

Patronyme 

 Charles Le Myre de Vilers (1833-1918), diplomate et homme politique français ;
 Claude-Madeleine de La Myre-Mory (1755-1829), évêque français ;
 Nadia Myre (1974-), artiste canadienne algonquine ;
 Phil Myre (1948-), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert de La Myre-Mory (1898-1940), noble et homme politique français ;
 Suzanne Myre (1961-), écrivaine québécoise.

Voir aussi 
 Myrrhe, gomme-résine aromatique
 , patronyme norvégien
 
 

Patronyme français
Patronyme québécois